Dębniak bezeichnet Dörfer in Polen:

Woiwodschaft Łódź:
 Dębniak (Lubochnia), Dorf der Gmina Lubochnia im Powiat Tomaszowski
 Dębniak (Ujazd), Dorf der Gmina Ujazd im Powiat Tomaszowski
 Dębniak (Zgierz), Dorf der Gmina Zgierz im Powiat Zgierski
Woiwodschaft Lublin:
 Dębniak (Józefów nad Wisłą), Dorf der Gmina Józefów nad Wisłą
Woiwodschaft Masowien:
 Dębniak (Kazanów), Dorf der Gmina Kazanów
Woiwodschaft Podlachien:
 Dębniak (Szypliszki), Dorf der Gmina Szypliszki